Grüning oder Gruening ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Grüning (1756–1821), deutscher Pädagoge und Kalligraph
 Clark Gruening (* 1943), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Dietrich Grüning (1940–2020), deutscher Bildhauer
 Egon Grüning (1931–2017), deutscher Polizeioffizier
 Ernest Gruening (1887–1974), US-amerikanischer Politiker
 Friedrich Grüning (1768–1842), deutscher Pädagoge und Autor
 Günther Grüning (1904–1962), deutscher Bauingenieur
 Ilka Grüning (1876–1964), österreichische Schauspielerin
 Irene Grüning (1900–1955), deutsch-russische Historikerin und Hochschullehrerin

 Michael Grüning (* 1946), deutscher Autor und Journalist

 Wilhelm Grüning (1858–1942), deutscher Opernsänger (Tenor)

Siehe auch:
 Gruening-Gletscher, Gletscher im Palmerland, Antarktika
 Grüningen